Никос Карвунис ( Итака, 1880 — Афины, 17 февраля 1947) — греческий поэт, переводчик и журналист 20-го века.
Автор самого известного пеана Греческого Сопротивления — «Громыхает Олимп».

Биография 
Карвунис родился на острове Итака в 1880 году.
В возрасте 3 лет уехал в Румынию, где у его отца было коммерческое дело. Окончил гимназию в городе Брэила
Вернулся в Грецию в 1898 году, в возрасте 18 лет.
В том же году был впервые публиковался в журнале «Воспитание дтей» («Διάπλασις των Παίδων»), где было напечатано его стихотворение «Новогодний пирог» («Βασιλόπιττα»), получившее первую премию.
В 1903 году поступил в Афинский университет, чтобы завершить своё филологическое и юридическое образование, но не окончил его (не стал защищать диплом).
Карвунис непрестанно занимался самообразованием и иностранными языками, слыл энциклопедистом и полиглотом.
В актуальном тогда языковом вопросе примкнул к сторонникам разговорного языка димотика.
В 1907 году вместе с К. Варналисом и К. Паламасом принял участие в групповом издании журнала «Игисό» («Ηγησώ»).
Причём в силу того, что Карвунис был старшим по возрасту и имел доход, работая в судовладельческой компании, он возглавил редакцию журнала.
После закрытия журнала Карвунис бросил работу в судовладельческой компании и посвятил себя журналистской деятельности, занимаясь одновременно переводами иностранной литературы.
Начал сотрудничать с журналом «Скрип» («Σκριπ»), позже стал его директором.
Писал в газетах «Политиа» («Πολιτεία»), «Эстиа» («Εστία») и «Пройа» («Πρωΐα»), корреспондентом которых он был в Эпире, Малой Азии, на Балканах и на Родосе.

Участие в военных перипетиях Греции 
В 1909 году Карвунис поддержал антимонархистское офицерское движение полковника Н. Зорбаса, однако в дальнейшем перестал поддерживать выдвинутого офицерским движением революционера и политика Э. Венизелоса и примкнул к монархистам.
В 1910 году попытался организовать греческий добровольческий отряд, для отправки в Мексику и участия в Мексиканской революции.
С началом Балканских войнах (1912—1913), вместе с поэтом Л. Мавилисом вступил в батальон греческих гарибальдийцев.
Принял участие в военных действиях по освобождению южного и северного Эпира, где и был ранен.
В последовавшей Второй Балканской войне против болгар был вновь ранен и награждён «Крестом за отвагу».
Свои впечатления о войне с болгарами описал в книге «Война Греции и Болгарии».
Малоазийский поход греческой армии (1919—1922) Карвунис освещал в качестве военного журналиста.
После Малоазийской катастрофы Карвунис поддержал антимонархистское Восстание 11 сентября 1922 года.

С коммунистами 
Первая половина жизни Карвуниса полна идеологических поисков.
Он был националистом, ницшеанцем, теософом, в середине 20-х годов переводил масонские тексты.
Создание компартии Греции и проводимая ею политика, революция в России, использование союзниками греческой армии для обеспечения своих интересов, предательство Греции союзниками и последовавшая Малоазийская катастрофа, кризис 1929 года были теми этапами, которые привели Карвуниса, как и многих других интеллектуалов, в компартию; он вступил в ряды коммунистов в 1933 году.
Переход 50-летних Карвуниса и Д. Глиноса, а также 35-летнего Варналиса в лагерь коммунистов создал беспокойство в кругах греческого истеблишмента, поскольку все трое почитались в стране, и за ними последовали другие, колебавшиеся интеллектуалы.
Карвунис писал в журнале «Новые пионеры» («Νέοι Πρωτοπόροι») и в газете греческих коммунистов «Ризоспастис» (под псевдонимом «Черноморец» (Μαυροθαλασσίτης)), пока последняя не была закрыта после установления в 1936 году диктатуры генерала И. Метаксаса.
В марте 1934 года Карвунис был судим за перевод и пролог книги «Коричневая Библия», с документами о Поджоге Рейхстага.
В действительности Карвунис написал лишь вступление. Книга вызвала протест германского посольства, как своим содержанием и прологом, так и своей обложкой.
Карвунис был судим по статье «оскорбление иностранного правительства», в данном случае Гитлеровской Германии. Его блестящая речь на суде стала обвинением против установленного гитлеровским нацизмом режима.
Слушание дела завершилось 5 апреля 1934 года. Карвунис был осуждён на 15 суток лишения свободы, с правом выкупа.
Начался период борьбы Карвуниса против роста фашизма в европейских странах. Он принимает участие во всевозможных антифашистских комитетах.

Сопротивление 
Сразу после начала тройной германо-итало-болгарской оккупации Греции, 22 июня 1941 года Карвунис вместе с Д. Глиносом был в числе тридцати «опасных» греческих интеллектуалов-коммунистов, арестованных гестапо, по спискам, представленным греческой полицией.
Карвунис был переведен в концлагерь, созданный итальянцами в городе Лариса (Casa Preventiva).
Он был освобождён в октябре по состоянию здоровья и сразу занялся подпольной деятельностью, после чего ушёл в горы, к партизанам.
Карвунис вернулся в Афины в 1942 году и до 1943 года состоял в редакциях подпольных изданий «Свободная Эллада», «Ризоспастис» и «Пионеры».
В начале 1944 года Карвунис снова ушёл в горы, где вначале возглавил издание газеты «Свободная Эллада», а затем Департамент прессы Правительства гор (ΠΕΕΑ).
После британской интервенции декабря 1944 года и Варкизского соглашения Карвунис возглавил внешний отдел прессы Национально-освободительного фронта Греции (ЭАМ).
В составе делегации ЭАМ в ноябре 1945 года Карвунис принял участие в информационной поездке во Францию, Англию и США. Поездка продлилась почти год, но все его заметки были утеряны в ходе последоваших гонений.

«Громыхает Олимп» 

Самый известный пеан Сопротивления, который начинается строкой «Громыхает Олимп, сверкает Гьона…», Карвунис написал за одну ночь.
Первоначально Карвунис сам написал музыку к пеану, но тот стал известен с музыкой другого участника Сопротивления, Н. Цаконаса (псевдоним «Астрапояннос»).
В то время, как пеан был известен всем участникам Сопротивления, мало кто знал имена авторов стихов и музыки.
В случае Карвуниса применимы слова профессора Никоса Веиса, что «нет для поэта большей славы, нежели когда народ поёт его песни, не зная имени автора».

Смерть 
После многомесячной болезни Карвунис умер в Афинах 17 февраля 1947 года, в самом начале Гражданской войны (1946—1949).
Его похороны, на фоне убийств и расстрелов бывших бойцов Сопротивления, стали политической манифестацией.
С поминальной речью выступил Костас Карайоргис, бывший тогда ещё главным редактором полулегальной на тот момент газеты Ризоспастис.
В последний путь его проводили тысячи участников Сопротивления, которые пели его пеан «Громыхает Олимп».

Работы 
Чисто литературные работы Карвуниса — стихи, рассказы, переводы, — были рассеяны по легальным и подпольным журналам и газетам.
Самым известным его поэтическим произведением остался пеан «Громыхает Олимп», который в его музыкальной форме был известен всем участникам Сопротивления и продолжает быть известным и сегодня их наследникам.
Как переводчик, Карвунис, одним из первых в Греции, перевёл работы Уолта Уитмена, Шелли, Эдгара По и Владимира Маяковского.
В 1967 году Исторический институт Янниса Кордатоса издал сборник «Никос Карвунис. Рассказы, воспоминания, переводы».

Другие стороны личности Карвуниса 
Карвунис имел музыкальное образование и играл на скрипке на профессиональном уровне, хорошо плавал, но самым большим его увлечением был альпинизм. Многие годы он возглавлял общество альпинизма и прогулочного туризма, не обходя вниманием ни одну гору и высоту Аттики.
Находясь в концлагере в Ларисе, в 60-летнем возрасте, он удивлял товарищей-узников своей выносливостью и с уверенностью заявлял, что после греческих гор он намерен подняться на Кавказ, Тибет и Гималаи.

Литература 
 Άγρας Τέλλος, «Καρβούνης Νικόλαος», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 13. Αθήνα, Πυρσός, 1933.
 Αργυρίου Αλεξ., «Καρβούνης Νίκος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό 4. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1985.
 Βαλέτας Γ., «Καρβούνης Νίκος», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 8. Αθήνα, Χάρη Πάτση, χ.χ.
 Βαρίκας Βάσος, «Εκλογή από το έργο του Ν.Καρβούνη», Συγγραφείς και κείμενα Α΄• 1961—1965, σ.18-21. Αθήνα, Ερμής, 1975 (πρώτη δημοσίευση στην εφημερίδα Το Βήμα, 29/1/1961).
 Κμανιώτης Αργύρης, «Νίκος Καρβούνης, Ο μεγάλος πατριώτης και στρατιώτης του χρέους», Επιθεώρηση Τέχνης ΙΕ΄, ετ.Η΄, 2/1962, αρ.86, σ.149-164.
 Μακρής Σόλων, «Νίκος Καρβούνης• Γνωριμία μ’ έναν άνθρωπο», Νέα Εστία103, ετ.ΝΒ΄, 15/2/1978 και 1η/3/1978, αρ.1215 και 1216, σ.218-225 και 320—328.
 Φτέρης Γιώργος, «Νίκος Καρβούνης • Ο άνθρωπος — Ο αγωνιστής», Ελληνικές μορφές, σ.213-217. Αθήνα, Δίφρος, 1979.
 Χατζίνης Γιάννης, «Νίκου Καρβούνη: Εκλογή απ’ το έργο του», Νέα Εστία 69, ετ.ΛΕ΄, 15/2/1961, αρ.807

Примечания

Ссылки 
 Βιογραφία στο δικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.
 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ο μαχητής δημοσιογράφος)
 Τεκμήρια 
 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 60 χρόνια από το θάνατό του Για πάντα θα «Βροντά ο Ολυμπος» τους στίχους του], Ριζοσπάστης, 18-2-2007, ανάκτηση 13-7-2013.

Журналисты Греции
Коммунисты Греции
Персоналии:Мексиканская революция
Участники Первой Балканской войны
Участники Второй Балканской войны
Военные корреспонденты
Участники движения Сопротивления в Греции‎